Miasta w USA:
 Boylston – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Boylston – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
Gminy w USA:
 Boylston (ang. Boylston Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Boylston (ang. Boylston Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego